El Deportivo Aviación fue un club de fútbol oriundo de la Provincia de Pisco, departamento de Ica. En su época, fue uno de los épicos más representativos de Pisco y a su vez, integró la Segunda División Peruana.

Historia 
Fue fundado el 13 de octubre de 1971 en Pisco a iniciativa de un grupo de Técnicos, Sub-Oficiales y Empleados FAP del Grupo Aéreo No 9. Desde ese entonces participó en el sistema de campeonatos de la Copa Perú. Luego en 1982 fue subcampeón de la Liga Departamental de Ica y participó en la etapa regional de la Copa Perú 1983. Posteriormente fue promovido en integrar de manera oficial, al campeonato de la segunda profesional y división intermedia.

El Deportivo Aviación fue un animador en los campeonatos de la segunda división. Su mejor mérito fue en casi lograr clasificar a la división Intermedia, en el campeonato de 1988. Sin embargo el club pierde la categoría al año siguiente y retorna a su liga de origen. Participó pocos años durante los años 1990 hasta su desaparición. El Deportivo Aviación de Pisco se enfrentó a otros clubes  importantes de la época, en su paso en la segunda división, tales como: Atlético Defensor Lima, Walter Ormeño, Aurora Miraflores, Independiente, Defensor Kiwi y Sport Puerto Aéreo.

Datos del club 
 Temporadas en Segunda División: 6 (1984 - 1989).

Mayor goleada recibida:Deportivo Aviación  2:9''' Enrique Lau Chun, (1989).

Jugadores
Jorge Barrios Nuñez
Julio Williams Reyes 
Cesar Navarro Calle 
José Serrano
David Serrano
Percy Barreto
Ramón Pariona
Justino Siguas
Walter Collantes
Iván Burgos
Luis Gómez
Santos García
Gonzales Vela
Eduardo Fajardo
Isidro Fuentes

Palmarés

Torneos regionales

Nota

El Deportivo Aviación de Pisco, fue un club totalmente diferente al club Aviación FAP que posteriormente cambia su denominación al Deportivo Aviación. Este club pertenecía al departamento de Lima que ascendió y participó en la segunda profesional a partir de 1998.

Referencias
Deportivo Aviación Pisco - Galería 1
Deportivo Aviación Pisco - Galería 2
Goleadas en la Segunda División

Equipos de fútbol de Ica
Equipos de fútbol desaparecidos de Perú